Péronne – comune francese del dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea
Péronne – comune francese del dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia